Orange County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Orange County (Florida)
 Orange County (Indiana)
 Orange County (Kalifornien)
 Orange County (New York)
 Orange County (North Carolina)
 Orange County (Texas)
 Orange County (Vermont)
 Orange County (Virginia)

Orange County steht für:
 Orange County, Originaltitel von Nix wie raus aus Orange County, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2002
 The O.C., Originaltitel von O.C., California, US-amerikanische Fernsehserie
 Orange County Choppers, US-amerikanischer Motorradhersteller